Prytz ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Prytz (1917–1987), norwegische Opernsängerin (Sopran)
 Malou Prytz (* 2003), schwedische Sängerin
 Robert Prytz (* 1960), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Prydz